Usson kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Usson, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Usson-du-Poitou, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Usson-en-Forez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,